Anaconda Mine bezeichnet mehrere

Minen in den Vereinigten Staaten:
 Anaconda Mine (Colorado), im Chaffee County
 Anaconda Mine (Kalifornien), im San Bernardino County
 Anaconda Mine (Beaverhead County, Montana)
 Anaconda Mine (Beaverhead County, Montana)
 Anaconda Mine (Lewis and Clark County, Montana)
 Anaconda Mine (Colfax County, New Mexico)
 Anaconda Mine (Santa Fe County, New Mexico)
 Anaconda Mine (Oregon), im Josephine County
 Anaconda Mine (Wyoming), im Park County
 Anaconda Copper Mines, im Gallatin County, Montana
 Anaconda Section Nine Mine, im Cibola County, New Mexico
 Anaconda Tunnel Mine, im Teller County, Colorado